Андрия Палташич (, , ); 1450, Котор, Далмация, ныне Черногория — около 1500, Венеция) — печатник, книгоиздатель и книготорговец.

Уроженец города Котор в Боке Которской, всю свою книгоиздательскую и книготорговую деятельность он вел в Венеции с 1477 по 1493 годы.

Известно, что Андрия Палташич печатал как знаменитых древнегреческих и древнеримских авторов (Цицерон, Диодор Сицилийский, Вергилий, Теренций, Овидий, Секст Проперций, Ювенал, Тибулл, Катулл и другие), так и работы современных ему гуманистов, историографов и лексикографов. Также он печатал и различную религиозную литературу (например, Библию на итальянском языке).

В Европе можно найти немало работ Андрии Палташича. В том числе — в балканских странах побережья Адриатического моря осталась 41 книга его издания. Большинство из них находятся в Хорватии и три в Черногории.

Издатели